Лес Каннингэм Эворд () — награда, ежегодно вручаемая самому ценному игроку Американской хоккейной лиги по итогам регулярного чемпионата, победитель которой выявляется с помощью голосования представителей прессы и игроков лиги.

Трофей был презентован в сезоне 1947/48 и назван в честь Леса Каннингэма, пятикратного члена сборной всех звёзд AHL и трёхкратного обладателя Кубка Колдера, который набирал в среднем больше чем очко за игру в течение его 10-летнего выступления за «Кливленд Баронз».

Ссылки
Официальный вэб-сайт AHL
Зал славы AHL
Статистика на Internet Hockey Database